Список контактов:

 Список контактов — в системе мгновенного обмена сообщениями — вид адресной книги, список идентификаторов пользователей.
 Список контактов — фильм.